Höhenrain ist
 Höhenrain (Berg), Ortsteil der Gemeinde Berg, Landkreis Starnberg, Bayern
 Höhenrain (Mariaposching), Ortsteil der Gemeinde Mariaposching, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Höhenrain (Plattling), Ortsteil der Stadt Plattling, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Höhenrain (Rott am Inn), Ortsteil der Gemeinde Rott am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern

 der Ortsteil Höhenrain der Gemeinde Feldkirchen-Westerham, der sich aus Kleinhöhenrain und Großhöhenrain zusammensetzt.
 ein Wanderweg auf halber Höhe in Nähe der Ortschaft Grainau mit Panorama-Blick auf Alpspitze, Waxenstein und Zugspitze.